Малышка — многозначное слово.

 «Малышка» — песня Моргенштерна и Шарлота.
 «Малышка» — американский боевик 2021 года.
 «Малышка» — итальянский драматический телесериал 2018 года.

См. также